Ла Ранчерија има више значења:

 Ла Ранчерија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ранчерија (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ранчерија (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ранчерија (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ранчерија (Прогресо де Обрегон), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ранчерија, Ранчеријас (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику